Pedroso – gmina w Hiszpanii, w prowincji La Rioja
 Pedroso – miejscowość w Portugalii w powiecie Vila Nova de Gaia